Uig steht für:
 Uig (Coll), Weiler am Südende von Coll, Innere Hebriden
 Uig (Cowal), Weiler auf der schottischen Halbinsel Cowal in der Council Area Argyll and Bute
 Uig (Duirinish), Weiler an der Nordküste von Skye, Innere Hebriden
 Uig (Lewis), Streusiedlung an der Westküste von Lewis, Äußere Hebriden
 Uig (Snizort), Dorf und Bucht an der Nordküste von Skye, Innere Hebriden

uig steht für:
 Uigurische Sprache (ISO-639-3-Code)

UiG steht für:
 Unternehmensinterne Genehmigung, eine Erlaubnis zur Abweichung vom Regelwerk der Deutschen Bahn

UIG steht für:
 Umweltinformationsgesetz
 Umweltinformationsgesetz (Österreich)

Abkürzung